Jonathan Kaplan (1947-), regista statunitense;
 Jonathan Kaplan (1966-), arbitro di rugby a 15 sudafricano.